Hans Hartz ist der Name folgender Personen:

* Hans Hartz (Fotograf) (1902–1971), deutscher Fotograf und Verleger 
 Hans Hartz (Sänger) (1943–2002), deutscher Sänger und Liedermacher